Hay varias islas que se llaman Halfway.

Isla Halfway, es una isla del archipiélago Palmer, Antártida.
Isla Halfway, es una isla del estado de Queensland, Australia.
Isla Halfway, es una isla de Canadá.
Isla Halfway, es una isla del esdado de Alaska, Estados Unidos.